Kurosagi, livraison de cadavres, un manga de Eiji Otsuka et Housui Yamazaki ;
Kurosagi, est un manga écrit par Takeshi Natsuhara et dessiné par Kuromaru, qui a été adapté en série télévisée japonaise (Drama) diffusée en 2006 sur la réseau TBS ;